Albina — portadora de albinismo
 Santa Albina
 Albina — cidade no Suriname
 2697 Albina — asteroide

 
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião